Gerading ist der Ortsname von

 Gerading (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Gerading (Windorf), Ortsteil des Marktes Windorf, Landkreis Passau, Bayern
 Gerading (Zenting), Ortsteil der Gemeinde Zenting, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern